Tilo Sattler (* 24. November 1956) ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler.

Karriere 
1974/75 stand Tilo Sattler im Zweitligakader des FC 08 Homburg und kam am 7. Dezember 1974 zu seinem Debüt. Dieses Spiel blieb sein einziges für das Profiteam des FC Homburg. Über den FC Heppenheim kam Sattler 1980 zu Wormatia Worms (2. Bundesliga). Hier war er zwei Jahre lang Stammspieler, bis Worms 1982 aus der zweiten Liga abstieg und Sattler den Verein mit unbekanntem Ziel verließ.

Statistik

Weblinks 
 
 
 Tilo Sattler in der Datenbank des Wormatia-Archivs (mit Bild)

Deutscher
Geboren 1956
Mann
Fußballspieler (Wormatia Worms)
Fußballspieler (FC 08 Homburg)